Канеп — фамилия. Известные носители:

 Канеп, Вильгельм Вильгельмович (1923—1993) — министр здравоохранения Латвийской ССР, член-корреспондент АМН СССР.
 Канеп, Меэлис (род. 1983) — эстонский шахматист, гроссмейстер.
 Канеп, Эдуард (1878—1969) — офицер Русской императорской армии, участник Белого движения.